Uhlenkopf oder Uhlenköpfe ist der Name von Bergen, Bergspornen und Erhebungen:

 Uhlenkopf (Gobert) (ca. 520 m), in der Gobert bei Hitzelrode (Meinhard) / Volkerode, Werra-Meißner-Kreis / Landkreis Eichsfeld, Hessen / Thüringen
 Uhlenköpfe (Bad Harzburg) (555,4 m), im Harz bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Uhlenköpfe (Silberhütte) (ca. 394 m), im Harz bei Silberhütte (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Uhlenstein